Dzhanibekov (englische Transkription von ) steht für:
 (3170) Dzhanibekov, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Dschanibekow (deutsche Transkription)